Op het toernooi van Roland Garros in 1999 speelden de vrouwen in het dubbelspel van 26 mei tot en met 6 juni 1999.

Toernooisamenvatting 
Titelverdedigsters Martina Hingis en Jana Novotná hadden zich niet als team voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Novotná speelde samen met Natallja Zverava – dit koppel was als eerste geplaatst en bereikte de kwartfinale. Hingis en haar partner Anna Koernikova waren het tweede reekshoofd – zij bereikten de finale.

De als negende geplaatste Amerikaanse zussen Venus en Serena Williams wonnen het toernooi. Zij versloegen in de finale het als tweede geplaatste koppel Martina Hingis en Anna Koernikova in drie sets. Het was hun vierde gezamenlijke titel, en hun eerste overwinning op een grandslamtoernooi.

Belgische en Nederlandse speelsters 
Er waren vier Belgische deelneemsters:
 Els Callens en de Italiaanse Rita Grande bereikten als enige ongeplaatste team de kwartfinale – zij werden geklopt door de latere winnaressen.
 Dominique Van Roost en haar Argentijnse partner Florencia Labat waren als vijftiende geplaatst – zij bereikten de derde ronde.
 Ook Laurence Courtois en Meghann Shaughnessy uit de Verenigde Staten bereikten de derde ronde, waarin zij werden uitgeschakeld door Callens en Grande.
 Sabine Appelmans en de Nederlandse Miriam Oremans strandden in de eerste ronde.

Zes Nederlandse vrouwen speelden mee:
 Seda Noorlander en de Griekse Christína Papadáki bereikten de tweede ronde.
 Ook Manon Bollegraf en Nicole Arendt (VS) wisten hun openingspartij te winnen.
 Caroline Vis en haar partner Irina Spîrlea uit Roemenië waren als achtste geplaatst – zij sneuvelden echter al in de eerste ronde.
 Zoals boven vermeld, strandden ook Miriam Oremans en de Belgische Sabine Appelmans in de eerste ronde.
 De duo's Brenda Schultz en Linda Wild (VS) alsmede Kristie Boogert en Française Anne-Gaëlle Sidot hadden eveneens de eerste ronde als eindstation.

Geplaatste teams

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 Toernooischema WTA (pag.2)
 Toernooischema ITF

Roland Garros
ITF-toernooi in 1999